Ба́кен (, ; шотл. ; другие варианты передачи — Бахен (шотл. произношение), Бьюкен (австрал. произношение), Бухан, Бучан) — шотландское географическое название или фамилия.

 Бакен — плавучий знак, устанавливаемый на якоре.

Географические названия:
 Бакен — историческая территория в составе области Абердиншир в Шотландии
 Граф Бьюкен — титул её властителей
 Бакан — город в Австралии
 Пещеры Бьюкен
 Бакенская школа на острове Мэн

Фамилии:
 Бакен, Брайан — канадский актёр шотландского происхождения.
 Бухан, Уильям (1729—1805) — шотландский врач.
 Бакен, Джон (1875—1940) — британский государственный деятель.
 Бакен, Джордж (род. 1950) — шотландский футболист.
 Бакен, Мартин (род. 1949) — шотландский футболист.
 Бакен, Чарли (1891—1960) — английский футболист.

См. также

Примечания